

Források 

 
Alelnökök listái

da:Amerikanske vicepræsidenter